Khlebni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Khlebni (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia